CR pode referir-se a:
CR - um organismo criticamente ameaçado de extinção
Costa Rica (código de país ISO 3166)
CR é a sigla dos Clérigos Regulares, ou Teatinos
em informática, carriage return (retorno de carro), caractere 13 no código ASCII
Coeficiente de rendimento acadêmico, usado no Brasil para avaliar o desempenho de estudantes universitários
iniciais de Cirurgia Refrativa (correção de miopia, hipermetropia e/ou astigmatismo)
 iniciais de Cristiano Ronaldo
Clube do Remo

Cr pode ser:
abreviatura de contador
símbolo químico do crómio
Cruzeiro (moeda) Símbolo do Cruzeiro, padrão monetário utilizado no passado no Brasil
abreviatura de Cadastro de reserva

cr pode ser
língua cree (código ISO 639)

Desambiguações de siglas